Sredozemske igre so regionalno večšportno tekmovanje v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah.

Sodelujoče države

Na Sredozemskih igrah sodeluje 17 držav Evrope, 5 afriških ter 2 azijski državi. 

 Evropa: Albanija, Andora, Bosna in Hercegovina, Ciper, Črna gora, Hrvaška, Slovenija, Španija, Francija, Grčija, Italija, Makedonija, Malta, Monako, San Marino, Srbija in Turčija;
 Afrika: Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija;
 Azija: Libanon, Sirija.

Zgodovina
Pobudnik Sredozemskih iger je bil turški doktor politike Mohamed Taher Pasha na Poletnih olimpijskih igrah 1948 v Londonu. Osnovna ideja organizacije iger je bila, da bi igre postale simbol miru različnih kultur Mediteranskega okolja. Nacionalni olimpijski komiteji držav Sredozemlja so idejo pozdravili, tako da so bile prve Sredozemske igre organizirane že leta 1951 v Aleksandriji v Egiptu. Igre se odtlej organizirajo vsake štiri leta, do leta 1991 pa so potekale leto pred Olimpijskimi igrami. Od leta 1991 pa se organizirajo eno leto po Olimpijadi, tako da so bile naslednje že leta 1993.

Zastava

Simbol Sredozemskih iger so trije krogi, ki simbolično predstavljajo Azijo, Afriko in Evropo, ki so tri celine, ki sodelujejo na teh igrah. Spodnji del krogov je valovit ter predstavlja Sredozemsko morje. Med zaključno slovesnostjo zastavo odpošljejo v naslednje mesto, ki bo gostilo igre.

Športi
Leta 2009 je bilo na sporedu 28 športov, ki so se odvijali na Sredozemskih igrah:
vodni športi (plavanje, skoki v vodo, vaterpolo), atletika, košarka, Bowls, boks, kajak-kanu, kolesarstvo, konjeništvo, sabljanje, nogomet, golf, gimnastika (športna in ritmična), rokomet, paraolimpijski športi, judo, karate, veslanje, jadranje, strelstvo, namizni tenis, tenis, odbojka (ter odbojka na mivki), dviganje uteži ter rokoborba.

Ideja, da bi na Sredozemskih igrah nastopile tudi ženske je bila podana že leta 1959, vendar so ženske na igrah prvič nastopile šele leta 1967.

Pregled iger

Tabela medalj 1951-2013

Reference

Zunanje povezave
 Uradna stran 

Večšportna tekmovanja
Regionalna športna tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1951